Selbitz (Elbtal), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Selbitz (Opper-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Reuss-Selbitz, een tak van het huis Reuss